Miejscowości w Estonii
 Metsaküla – wieś w prowincji Lääne, w gminie Ridala
 Metsaküla – wieś w prowincji Hiiu, w gminie Kõrgessaare
 Metsaküla – wieś w prowincji Saare, w gminie Kaarma
 Metsaküla – wieś w prowincji Saare, w gminie Kihelkonna
 Metsaküla – wieś w prowincji Saare, w gminie Pihtla
 Metsaküla – wieś w prowincji Järva, w gminie Türi
 Metsaküla – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Vändra
 Metsaküla – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Tahkuranna
 Metsaküla – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Kasepää
 Metsaküla – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Karksi